Paul – civil parish w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Paúl – miejscowość w Republika Zielonego Przylądka
 Paul – miejscowość w USA w stanie Idaho
 Paul – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Paul – ośmiornica zwyczajna
 (3525) Paul

Ludzie o nazwisku Paul 
 Alice Paul
 Frank R. Paul
 Gregory Paul
 John Paul Jr.
 Ron Paul
 Sean Paul
 Wolfgang Paul

Ludzie o imieniu Paul 
 Paul Cornell